Kelemen Katalin (1951–), rabbi
 Kelemen Katalin (1952–), textilművész
 Kelemen Kata (1985–), színművész

Jegyzetek